Sofija steht für:
 Sofija, eine Form des Namens Sophia (Vorname)
 Sofija (Ukraine), Ort im Rajon Mukatschewo, Ukraine

Siehe auch:
 Sofia (Begriffsklärung)
 Zofia (Begriffsklärung)